Twickel steht für:

 Twickel (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Twickel (Landgut), ein niederländisches Landgut mit Schloss

Twickel ist der Familienname folgender Personen:

 Carl von Twickel (1793–1867), preußischer Landrat des Kreises Warendorf
 Christoph Bernhard von Twickel, deutscher Adliger, Drost von Rheine und Bevergen 

 Degenhard Freiherr von Twickel (* 1949), deutscher Jurist
 Ernst Friedrich von Twickel (1683–1734), deutscher Diplomat, Beamter und Geistlicher, Weihbischof in Hildesheim
 Franz Wilhelm von Twickel zu Havixbeck (1649–1681), Domherr in Hildesheim
 Jobst Edmund von Twickel (1726–1782), Domherr in Münster sowie Amtsdroste in Poppenburg
 Jobst Matthias von Twickel (1681–1729), Dompropst in Münster (1726–1729)
 Johann Rudolf von Twickel (1684–1759), Geheimrat und Amtsdroste im Amt Rheine-Bevergern
 Johann Wilhelm von Twickel (1682–1757), deutscher Geistlicher, Weihbischof in Hildesheim
 Max Georg Freiherr von Twickel (1926–2013), deutscher Geistlicher, Weihbischof in Münster
 Rudolf von Twickel (1893–1974), deutscher Gutsbesitzer, Mitbegründer des Malteser-Hilfsdienstes
 Winold von Twickel († 1425), Domherr in Münster